M25 kan syfta på
Messier 25 – en öppen stjärnhop belägen i stjärnbilden skytten
M25 (motorväg) –  en motorväg runt London
M25 (båt) –  segelbåt
M25 (spårvagn) – en fyraxlig boggiespårvagn
HMS M25 –  en minsvepare